The Point of View – film del 1911 prodotto dalla Essanay
 The Point of View – film del 1920 diretto da Alan Crosland